USS Bunker Hill har tre fartyg döpts till i amerikanska flottan efter slaget vid Bunker Hill:

  – en ångbåt som konverterades till ett minfartyg och namnändrades till Aroostook 1917
  – ett hangarfartyg som stred i Stilla havet under andra världskriget
  – en robotkryssare som togs i tjänst 1986 och för närvarande aktiv tjänst